Кармен Чикито има више значења:

 Кармен Чикито (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кармен Чикито (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику